Sebastián Miranda puede referirse a:
 Sebastián Miranda y Pérez-Herce (1885-1975), escultor español;
 Sebastián Miranda (1969–), actor argentino
 Sebastián Miranda Córdova (1980–), futbolista chileno.